Claude Melki (1939-1994), acteur français ;
 Flavien Michel Melki (1858-1915), bienheureux prélat catholique syriaque turque ;
 Gilbert Melki (né en 1958), acteur français, neveu de Claude Melki ;
 Laurent Melki (né en 1960), affichiste français ;
 Michel Melki (né en 1952), acteur français ;
 Mourad Melki (né en 1975), footballeur tunisien.

Voir aussi
 Melchite

Patronyme tunisien
Patronyme algérien
Patronyme séfarade